Der Asian Cup 2004 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 22. bis 25. Juli 2004 im kasachischen Almaty stattfand.

Sieger wurde der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der im Finale den Russen Wladimir Petuschkow mit 7:4 besiegte. Den dritten Platz belegten der Kasache Emil Mudarissow und der Kirgise Kanybek Sagynbajew. Titelverteidiger war der Russe Jewgeni Stalew, der im Achtelfinale gegen Wladimir Petuschkow ausschied.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
32 Spieler (Verlierer der Hauptrunde gegeneinander)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde gegen Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegeneinander)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2004
Billardveranstaltung 2004